Еле́на Кузьмина́:
 Кузьмина, Елена Александровна (1909—1979) — советская актриса.
 Кузьмина, Елена Васильевна (род. 1973) — российская баскетболистка.
 Кузьмина, Елена Ефимовна (1931—2013) — российский археолог.
 Кузьмина, Елена Игоревна (Ежова, род. 1977) — российская волейболистка.
 Кузьмина, Елена Николаевна (род. 1956) — русская писательница, поэтесса, прозаик и переводчик, член Союза писателей России.